Petitpierre ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Petitpierre (* 1943), Schweizer Juristin
 Edouard Petitpierre (1884–1970), Schweizer Militär
 Eduard Petitpierre (1789–1862), Schweizer Mechaniker, Optiker, Erfinder und Unternehmer
 Fernand Petitpierre (1879–1972), Schweizer Pädagoge und Autor
 Ferdinand-Olivier Petitpierre (1722–1790), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Georges Frédéric Petitpierre (1791–1883), Schweizer Politiker 
 Gilles Petitpierre (* 1940), Schweizer Politiker
 Henri Edouard Petitpierre (1828–1911), Schweizer Politiker 
Louis-Frédéric Petitpierre (1712–1787), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Max Petitpierre (1899–1994), Schweizer Politiker
 Petra Petitpierre (1905–1959), Schweizer Malerin

Siehe auch:
 Petit Pierre, Dieselmotorschiff